Байлон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Байлон, Паскуаль (1540—1592) — испанский католический святой, францисканец, духовный писатель.
 Байлон, Эрнст (1903—?) — австрийский фехтовальщик-рапирист, призёр чемпионатов мира.
 См. также 
 Зеленушка Байлона